Die 21. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 31. Januar und 1. Februar 1953 in Herford statt.

Alle Disziplinen zeigten neue Titelträger, kein Titel aus dem Vorjahr konnte verteidigt werden. Im Herreneinzel siegte Conny Freundorfer. Das war der Beginn einer Serie, denn von nun an sollte er neun Mal in Folge Deutscher Meister werden. Zweiter wurde Kurt Seifert, der Vorjahressieger Heinz Schneider wurde Dritter. Im Dameneinzel gewann Berti Capellmann vor der Titelverteidigerin Ilse Donath. Meister der Doppelwettbewerbe wurden Karl-Heinz Harmansa/Bernhard Vossebein bei den Herren und Hannelore Hanft/Grete Herber bei den Damen. Im Mixed holten Helmuth Hoffmann/Berti Capellmann Gold.

Herreneinzel 
96 Spieler traten an.

 Weitere Ergebnisse
 1. Runde
 Heinz Schneider – Friedel Holusek 3:1
 Matthäus Thurmaier – Willi Mallon 3:2
 Günter Matthias – Karl-Heinz Harmansa 3:1
 Anton Breumair – Helmuth Hoffmann 3:2
 Heinz Reimann – Klaus Willke 3:2
 Konrad Dettmer – Heinz Nink 3:2
 Wolfgang Peters – Erwin Lentföhr 3:1
 Rudi Piffl – Lenz (Hamburg) 3:?
 Vorrunde
 Klaus Willke – Ingo Kiel  3:?
 Werz – Jupp Schlaf 3:?

Dameneinzel 
48 Teilnehmerinnen gingen an den Start.

Herren-Doppel 

Weitere Ergebnisse:
 Konrad Dettmer/Klaus Willke – Peter von Pierer/Herbert Marx 3:1

Damen-Doppel 

 Platz 5: Uschi von Puttkamer/Anita Haacke, Margot Gloede/Inge Hess, Liane Rödel/Inge Ristock, Martha Behrens/Franziska Henze

Mixed 

 Platz 5: Horst Ilberg/Hilde Kazmierczak, Klaus Willke/Franziska Henze, Heinz Reimann/Liane Rödel, Conny Freundorfer/Hertha Maier

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1952/53 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1-4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 28. Januar 2018)

Literatur 
 Berichte und unvollständige Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1953/3 Ausgabe West-Süd
 Übersicht über Endspiele und Halbfinalspiele in Zeitschrift DTS, 1953/5 Ausgabe West-Süd
	

1953
Tischtennisveranstaltung 1953
Sportveranstaltung in Herford